Pelea s'emploie dans les cas suivants :
 Pelea est un genre d'antilopes ;
 en tauromachie, la pelea, (de l'espagnol : combat) se dit de la prestation du taureau pendant la corrida

Voir aussi